Steinsburg steht für
 Oppidum Steinsburg
 Steinsburg (Pennsylvania)
Siehe auch:
 Steinburg
 Steinsberg
 Steinburg
 Steynsburg